Antonio Cancian – politico e ingegnere
Aurora Cancian – attrice e doppiatrice
Beniamino Cancian – ex calciatore e allenatore
Domenico Cancian – vescovo
Sante Cancian – pittore e illustratore